En Pologne, Chyże peut désigner :

 Chyże, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Chyże, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Chyże, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.